Монотипія:
 Монотипія (систематика) — номенклатурна ситуація, при якій до таксона вищого рангу відноситься тільки один таксон нижчого рангу або (відносно таксонів групи виду) опис ґрунтується на єдиному типовому екземплярі.

 Монотипія (графіка) — різновид графіки, виконаний шляхом малювання на гладкій поверхні, яка не поглинає фарби.